КС «Беса Кавая» () — албанский футбольный клуб из города Кавая, выступающий в Первом дивизионе Албании. Основан в 1922 году, до 1930 года носил название «СК Каваия». Домашние матчи проводит на стадионе «Кчеват Хилвиу», вмещающем 12 500 зрителей. Главным достижением клуба стала победа в национальном кубке в 2007 году.

Достижения 
 Обладатель Кубка Албании (2):
 2007, 2010
 Обладатель Суперкубка Албании (1):
 2010

Европейские соревнования 
В разные годы клуб участвовал в Кубке обладателей кубков, Кубке УЕФА и Кубке Интертото.

 1КР = 1-й квалификационный раунд
 2КР = 2-й квалификационный раунд
 1Р = 1-й раунд
 2Р = 2-й раунд

Известные игроки 

  Парит Джихани
  Ахмед Янузи
   Франсуа Анден
  Бернард Бериша
  Джеффри Чинеду

Ссылки 
 KS Besa Kavajë
 http://www.uefa.com/footballeurope/club=52872/domestic.html
 http://www.eufo.de/football/alb/besavaje.htm
 http://www.weltfussball.de/teams/ks-besa/
 https://web.archive.org/web/20080307191154/http://www.transfermarkt.de/de/verein/739/ksbesakavaje/uebersicht/startseite.html
 http://www.football-lineups.com/team/KS_Besa/

Футбольные клубы Албании